Gorki Leninszkije neve 1924-ig
 Gorki falu az Ob torkolatvidékén